Туманов — російське прізвище.

 Туманов Вадим Іванович (*1927) — російський підприємець, золотопромисловик.
 Туманов Віктор Андрійович (*1936) — український учений-фармаколог, доктор медичних наук, професор.
 Туманов Володимир Олександрович (1926-2011) — російський правознавець і державний діяч.
 Туманов Євгеній Захарович — член президії Федерації стрільби України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Туманов Євген Миколайович — бригадир електрозварників Новочеркаського електровозобудівного заводу, Герой Соціалістичної Праці.
 Туманов Олег Олександрович (1944—1997) — агент КДБ, головний редактор Російської служби Радіо «Свобода».
 Туманов Олександр Георгійович (1912—1984) — ініціатор створення і керівник виробничого управління «Укргазпром», Герой Соціалістичної Праці.
 Туманов Олександр Дмитрович — директор Чимкентського цементного заводу, Герой Соціалістичної Праці.
 Туманов Олександр Родіонович — начальник цеху Новосибірського електровакуумного заводу № 617, Герой Соціалістичної Праці.
 Туманов Іван Миколайович (1924—1973) — Герой Радянського Союзу.
 Туманов Ігор Миколайович(*1939) — український і вчений-мистецтвознавець, скульптор, викладач.

Примітки 

Російські прізвища